Aronis ist der Familienname folgender Personen:

 Antonios Aronis (* 1957), griechischer Wasserballspieler, Olympiateilnehmer
 Regine Hengge-Aronis (* 1956), deutsche Mikrobiologin und Molekularbiologin